Петровское озеро — озеро в Гдовском районе Псковской области.
 Петровское озеро — второе название озера Узское в Дедовичском районе Псковской области.
 Петровское озеро — озеро в Куньинском районе Псковской области.
 Петровское озеро — озеро в Опочецком районе Псковской области.
 Петровское озеро — второе название озера Кучане в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Петровское озеро — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Петровское озеро — озеро в Приозерском районе Ленинградской области.
 Петровское озеро — озеро в Троицком районе Алтайского края  .

См. также